Sabro (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aarhus
 Sabro (plaats), een voorstad van Aarhus